peut faire référence à :
 La Bavière, Land d'Allemagne
 Le FC Bayern Munich, club de football
 Le SpVgg Bayern Hof, club de football
 La Classe Bayern, cuirassés de type super-dreadnought